

События 
 Великий московский князь Василий Дмитриевич присоединяет к московскому княжеству Нижегородское и Муромское княжества.
 Великое княжество Владимирское, Суздальско-Нижегородское и Таруское княжество были присоединены Василием Дмитриевичем к Московскому княжеству и ликвидированы как самостоятельные княжества.
 Островское соглашение, полная ликвидация Галицко-Волынского княжества
 Подписан Нибуров мир, урегулировавший торговые отношения между Новгородом и Ганзой.
 1392—1407 — герцог Орлеанский Людовик.
 1392—1430 — Великий князь Литвы Витовт (ок.1350-1430).
 Завершение покорения турками Македонии.
 1392—1396 — Имеретия присоединена к Грузии.
 Тимур разгромил Сейидское государство в Мазандеране.
 Король Корё Конъян свергнут с престола и королём провозглашён Ли Сонге.
 1392—1910 — государство Чосон в Корее.
 1392—1398 — Король Кореи Тхечжо (Ли Сонге), основатель династии Ли (И).
 Третьему сёгуну из дома Асикага — Йосимицу — подчинились все феодалы. Южный император отрёкся от престола в пользу северного. Установление сёгунской династии Асикага.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1392 году
 Марк Эфесский — православный богослов.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1392 году
 25 сентября — Сергий Радонежский, игумен Русской церкви (род. 1314 или 1322).
 Димитрий Прилуцкий — преподобный Русской церкви.

См. также